Колонија ел Рефухио има више значења:

 Колонија ел Рефухио (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ел Рефухио (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Колонија ел Рефухио (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику